АНТ-46 «дальний истребитель восьмой ДИ-8» — тяжелый двухмоторный трехместный истребитель, опытный.

Одновременно с работами по АНТ-40 «средний бомбардировщик СБ» в бригаде А. А. Архангельского велась разработка истребительного варианта самолета. Новая модификация представляла дальний трёхместный истребитель с мощным наступательным и оборонительным вооружением.

Разработка 
Самолёт предназначался для сопровождения скоростных бомбардировщиков и отличался от базового СБ моторами и составом вооружения. Основным наступательным оружием планировалось использовать две крыльевые динамореактивные пушки ДРП типа «авиационная пушка Курчевского» АПК-4 калибра 76 мм. Вспомогательным вооружением были два неподвижных крупнокалиберных пулемёта ШВАК калибра 12,7 мм  в центроплане и один — в носовой турели.  На самолёте установили французские моторы Гном-Рон «Мистраль Мажор» К-14. 

Летом 1935 года самолёт был построен и совершил первый полёт. Заводские испытания продолжались до июня 1936 года.

Работы по ДРП Курчевского были прекращены в связи с появлением на вооружении реактивных снарядов РС. АНТ-46 по этой причине предполагалось перевооружить — четыре пушки ШВАК в крыле или пять пушек в подфюзеляжном быстросъёмном контейнере. Для улучшения лётных характеристик были выполнены работы: сделаны новые отъёмные части крыла, горизонтальное оперение и руль направления с роговой компенсацией. Предполагалась установка советских моторов АМ-34.

Через год все работы по машине были свёрнуты; на государственные испытания самолёт не передавался.

Конструкция 
Двухмоторный цельнометаллический среднеплан. Технологически фюзеляж состоял из трех частей, которые собирались в отдельных стапелях, затем стыковались на общей сборке.

В носовой части располагалось рабочее место штурмана, которое было закрыто прозрачным обтекателем. Штурман попадал в самолет через нижний люк, через этот же люк он покидал самолет при аварийной ситуации. 

Средняя часть фюзеляжа собиралась вместе с центропланом крыла. В ней размещалась кабина летчика, которая закрывалась прозрачным фонарем, сдвигаемым назад.

Задняя часть фюзеляжа собиралась совместно с хвостовым оперением. Здесь размещалось рабочее место стрелка-радиста, его закрывал фонарь, который смещался вперед.

Силовая установка - два двигателя с воздушным охлаждением мощностью по 800 л.с. Винты двухлопастные деревянные диаметр 3,4 м. Двигатели располагались в передней части центроплана в мотогондолах, внутри мотогондол крепились два маслобак емкостью по 45 л каждый.

Основные технические данные

Технические характеристики 
 Экипаж: 3 человека
 Длина: 12,24 м
 Размах крыла: 20,3 м
 Площадь крыла: 55,7 м²
 Масса:
 пустого: 4180 кг
 нормальная взлётная масса: 5910 кг
 топлива: 550 кг

 Двигатель 
 Тип двигателя: 2 поршневых двигателя
 Модель: 2 × М-85
 Мощность: 2 × 800 л. с.

 Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: у земли: 382 км/ч
 на высоте: 404 км/ч
 Время набора высоты: 5000 м за 11,5 мин
 Практический потолок: 8570 м
 Дальность полёта: 1780 км.

 Вооружение 
 Пулемётно-пушечное: 2 × 76,2 мм безоткатные пушки АПК-4, 15 снарядов
 2 × 20 мм пушки ШВАК и  1 х 7,62 мм пулемёт ШКАС в фюзеляже
 1 х 12.7-мм подвижный пулемет ШВАК
 2 × 7,62 мм турельные пулеметы ШКАС
 Боевая нагрузка:''' до 250 кг

Примечания

Литература 
«Авиация и космонавтика» 2.89

Истребители СССР
Неосуществлённые проекты советской военной авиации
Предсерийные самолёты и прототипы